Dziad i baba – bajka J.I. Kraszewskiego
 Dziad i Baba (Sołtysia Skała) – dwie wapienne skały w Małych Pieninach